An American in Paris (film), een film uit 1951.
 An American in Paris (Gershwin), een compositie, uit 1928, van de Amerikaanse componist George Gershwin.